A rond peut être :
 une variante de la lettre A, dans certains styles d’écriture ;
 la lettre alpha latin  ;
 la lettre A réfléchi .

Voir aussi 
 Å (lettre), a rond en chef